Влади́мир Ива́нович Щур () — советский и украинский скульптор.

Биография 
В 1968 году окончил восьмигодичную школу в селе Парышков и поступил в Остерский строительный техникум. В 1972 году получил профессию строитель. Работал на разных объектах до 1974 года. В июле 1977 года был зачислен на первый курс Киевского государственного художественного института (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры) на скульптурный факультет. После окончания работал на Николаевском художественном комбинате скульптором до 1987 года. В начале 1988 года переехал в Киев. С того времени создал более сотни работ, среди которых портреты, фигуры, мемориальные доски, рельефы.

Учителя 
Борисенко Валентин Назарович, Вронский Макар Кондратьевич, Чепелик Владимир Андреевич, Савельев Марьян Иванович.

Профессиональное членство 
 Член Национального Союза художников Украины.

Миссия 
Увековечивание памяти выдающихся людей прошлого и современности. Поиск гармоничных форм в движении человека. Наполнение городской среды скульптурной эстетикой. Продолжение традиций мастеров эпохи Возрождения.

Основные работы

Памятники 
 «Голый человек» - 1982
 «Рафаэль» - 1983 
 «Греческий воин» - 1991 (Белая Церковь, парк Александрия (дендропарк))
 «Меркурий» - 1992 
 «Паниковский» - 1997-1998 (Киев)
 «Проня Прокоповна и Голохвостый» - 1999 (Киев)
 «Леонид Быков» - 2001 (Киев)
 «Студенты» - 2002-2007 (Киев) 
 «Городецкий» - 2004 (Киев)
 «Довженко и Демуцкий» - 2004-2008 (неустановлен)
 «Елена Телига» - 2008-2009 (Киев)

Мемориальные доски 

 мемориальная доска Ирине Молостовой и Борису Каменьковичу
 мемориальная доска Владимиру Варламовичу Мияковскому
 мемориальная доска митрополиту Василию Липковскому
 мемориальная доска Патриарху Мстиславу (Скрипнику)
 мемориальная доска Владимиру Копейчикову
 мемориальная доска Тарасу Шевченко

Портреты

Ссылки 
 22 февраля 1953 года в селе Паришков Барышевском района Киевской области родился Владимир Иванович ЩУР — украинский скульптор. Автор широко известных скульптур в Киеве: Паниковского, Прони Прокоповны и Голохвастова, Быкова, Городецкого и др. Член Союза художников Украины (с 1994 года).
 Герои на все времена
 Behance

Художники Украины
Скульпторы Украины
Члены Национального союза художников Украины